Клан Макінтайр (шотл. - Clan MacIntyre) – один з гірських шотландських кланів Хайленду. 
 Ріба Макінтайр, Ріба Нілл Макінтайр (англ. Reba Nell McEntire, нар. 28 березня 1955 року в Оклахомі, США) — американська кантрі співачка, автор пісень, продюсер і акторка.
 Ліам Макінтайр (англ. Liam McIntyre, нар. 8 лютого 1982) — австралійський актор. 
 Аласдер Макінтайр, Аласдер Чалмерс Макінтайр (народився 12 січня 1929 р.) — американський політичний філософ шотладського походження. 
 Майкл Макінтайр (англ. Michael McIntyre, 29 червня 1956) — британський яхтсмен, олімпійський чемпіон. 
 Дрю МакІнтайр (англ. Drew Galloway; *6 червня 1985) — шотландський професійний реслер. 
 Тонгчай Макінтайр (англ. Thongchai McIntyre; *8 грудня1958) - тайський співак та актор

Макінтайр — місто, штат Джорджія
 Макінтайр Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсільванія